Elitserien i handboll kan syfta på:

Sverige 
 Svensk handbollselit, SHE (tidigare Elitserien i handboll för damer)
 Handbollsligan (tidigare Elitserien i handboll för herrar)

Norge 
 Eliteserien i handboll för damer
 Eliteserien i handboll för herrar